Натуральне число 1983
 1983 рік до нашої ери
 1983 рік нашої ери